Dionís o Dionisi d'Heliòpolis (en llatí Dionysius, en grec antic Διονυσίος) va ser un escriptor grec egipci nascut a Heliòpolis (Egipte) esmentat per Artemidor d'Efes. Va ser l'autor d'un llibre sobre somnis.

Referències 

Escriptors antics en grec només coneguts per fonts secundàries